Кристал има више значења:
 Кристал
 Кристал (Нови Мексико)
 Кристал (Минесота)
 Кристал (Северна Дакота)